Léchelle (Pas-de-Calais)
 Léchelle (Seine-et-Marne)